Liste der Kulturdenkmäler in Rosenthal bzw. Liste der Kulturdenkmale in Rosenthal steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Rosenthal-Bielatal
 Liste der Kulturdenkmale in Rosenthal am Rennsteig
 Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Rosenthal
 Liste der Kulturdenkmale in Ralbitz-Rosenthal
 Liste der Kulturdenkmäler in Rosenthal (Hessen)

Siehe auch:

 Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Rosenthaler Vorstadt